

Patronyme 

 , officier américain de la Navy
 , réalisateur japonais
 , athlète
 , graveur germano-tchèque

Toponyme 
 Rentz, ville américaine en Géorgie.